Saddle River est le nom de deux borough du New Jersey :
 Saddle River ;
 Upper Saddle River.

Groupes musicaux :
 Saddle River Stringband un groupe bluegrass de l'Île-du-Prince-Édouard, Canada